Васи́лий Степа́нович Попо́в:
 Попов, Василий Степанович (1745—1822) — российский государственный деятель.
 Попов, Василий Степанович (1894—1967) — Герой Советского Союза.